Э-Беккет — английская фамилия. Известные носители:

 Э-Беккет, Мэри Энн (1815—1863) — британский композитор.
 Э-Беккет, Гилберт Эббот (1811—1856) — британский писатель-сатирик.

См. также 
 Бекетт